Whisky o Whiskey el término puede referirse a:

Whisky o güisqui, bebida alcohólica obtenida de la destilación de la malta fermentada.
Whisky (2004) película dirigida por Pablo Stoll y Juan Pablo Rebella.
La Clase Whiskey de submarinos rusos.
Whisky es también la letra W en el alfabeto fonético de la OTAN.